Кокорина:

Фамилия
 Кокорина, Виктория (род. 1974) — российская модель и порноактриса.
 Кокорина, Зинаида Петровна (1898—1980) — русская лётчица и школьная учительница.
 Кокорина, Ольга Кировна (1923—2022) — советская пловчиха.
 Кокорина, Эльвира Валентиновна (1932—2015) — советская артистка балета и педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, зав. кафедрой Академии русского балета им. Вагановой.

Топоним
 Кокорина — деревня в Баяндаевском районе Иркутской области.
 Кокорина — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Кокорина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.